«Парни из Джерси» () — американский музыкальный художественный фильм 2014 года режиссера и продюсера Клинта Иствуда, основанный на одноименном мюзикле 2005 года. Картина рассказывает историю музыкальной группы The Four Seasons. Исполнительными продюсерами стали участники этой группы Фрэнки Валли и Боб Гаудио (последний ещё и написал музыку для фильма). Премьера картины состоялась 20 июня 2014 года. «Парни из Джерси» получили смешанные отзывы критиков, которые хвалили музыкальные номера, но критиковали сценарий, и собрал в мировом прокате 67 миллионов долларов.

Примечания 

Фильмы США 2014 года
Фильмы-биографии США
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии о музыкантах
Музыкальные фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы Warner Bros.
Фильмы, спродюсированные Клинтом Иствудом